

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Woa“ beginnt.

Woa 



Woak 
 Woakes, Chris (* 1989), englischer Cricketspieler

Woan 
 Woan, Don (1927–2020), englischer Fußballspieler